Rafael Pacheco Hernandez (ur. w 1954 w Madrycie) – hiszpański astronom amator, z wykształcenia inżynier telekomunikacji. W wieku 9 lat przeprowadził się na Majorkę. W latach 1997–2003 odkrył 57 planetoid – 2 samodzielnie oraz 55 wspólnie z Àngelem Lópezem.

Na jego cześć nazwano planetoidę (25001) Pacheco.

Przypisy 

Hiszpańscy astronomowie XX wieku
Hiszpańscy astronomowie XXI wieku
Hiszpańscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1954